Au , la Hongrie comptait une population de .

Évolution de la population

Avant 1920

De 1920 à 1955

De 1960 à 2015 

Tout au long de la seconde moitié du , la Hongrie a présenté un parcours démographique tout à fait atypique. La Hongrie fut le premier pays d'Europe à enregistrer pour la première fois une chute de la natalité sous le seuil des  par femme, nécessaire à l'époque pour assurer le simple remplacement des générations. Cela se produisit en 1959-1960, après un décrochage qui durait depuis 1956. En Allemagne, second pays d'Europe à casser vers le bas le seuil de reproduction simple de la population, cela n'eut lieu qu'en 1970-1971. La fécondité hongroise tenta par deux fois de se redresser, d'abord en 1968, mais d'une manière fort éphémère, puis en 1975-1978, alors qu'ailleurs en Europe occidentale, la natalité et la fécondité plongeaient durablement. De 1960 à 1992, à part ces deux sursauts, la fécondité oscilla entre 1,70 et 2,02. Mais en 1993 se produisit un nouvel et important décrochage qui mena la fécondité à un plus bas historique de 1,30 en 2002. La déjà longue ancienneté de la dénatalité en Hongrie a fait en sorte que la population est fort vieillie, et que le nombre des décès dépasse actuellement de beaucoup le nombre des naissances. Depuis 1982-1983, le solde naissances/décès ne cesse d'être négatif et le pays a déjà perdu plus de .

Une loi de 2010 a permis la naturalisation des magyarophones de l'étranger. La Hongrie a ainsi naturalisé plus d'un million de personnes en . Mais cette politique de naturalisation n'a pas eu d'impact sur le déclin démographique.

Projection démographique

Migrations

Emigration

Immigration 

  
Modifié le 8 mars 2021 , source : https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database

 
Modifié le 8 mars 2021 , source : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Notes et références

Liens externes 
 Population du monde début 2006
 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU